Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1970 года прошёл в Ленинграде 23—24 июля на стадионе имени В. И. Ленина и окончился со счётом 200:173 в пользу , причём в соревнованиях как женских, так и мужских сборных.

Результаты

Общий зачёт

Личный зачёт

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

10 000 метров

110/100 метров с барьерами

400 метров с барьерами

3000 метров с препятствиями

Ходьба 20 км

4×100 метров

4×400 метров

Высота

Шест

Длина

Тройной

Ядро

Диск

Молот

Копьё

Десятиборье

Литература 
 
 

Июль 1970 года
1970 год в лёгкой атлетике
Спорт в России в 1970 году
1970 год в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге